Suchy Wierch – nazwa wielu szczytów:
 Suchy Wierch – szczyt Stołów ponad Doliną Kościeliską
 Suchy Wierch – szczyt reglowy w masywie Giewontu, ponad Doliną Białego i Strążyską
 Suchy Wierch – szczyt w Magurze Spiskiej
 Suchy Wierch – wzniesienie reglowe ponad Królową Polaną w Dolinie Olczyskiej
 Suchy Wierch – szczyt w Dolinie Suchej Sielnickiej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Suchy Wierch – szczyt w Beskidzie Małym
 Suchy Wierch – szczyt w Beskidzie Niskim, w Paśmie Bukowicy
 Suchy Wierch – szczyt w Beskidzie Niskim, w Paśmie Magurskim
 Suchy Wierch Batyżowiecki – szczyt reglowy w słowackich Tatrach Wysokich
 Suchy Wierch Jaworowy – szczyt reglowy w słowackich Tatrach Wysokich
 Suchy Wierch Kondracki – szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich
 Suchy Wierch Ornaczański – jeden ze szczytów Ornaku
 Suchy Wierch Tomanowy – szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich
 Suchy Wierch Waksmundzki – szczyt reglowy w polskich Tatrach Wysokich